Big Léon est une autobiographie de Léon Zitrone publiée en 1989

Résumé

Russe, à 4 ans, il suit ses parents en 1920, arrive en France en 1921 et à Paris en 1924. Vers 10 ans, il va à la Comédie Française. En 1934 après le bac, il fait  à Londres. 

Jules Berry, acteur, l'initie aux courses hippiques. En 1940 il est prisonnier en Belgique et est interprète. Il s'évade et rejoint ses parents à Argelès puis Paris. En 1944 sa mère partage le logement des Dassault à Drancy. En 1964 Marcel Dassault fait entrer Léon à Jours de France et au JT de l'ORTF. En mai 1968, il fait grève et est muté aux sports. 

Il épouse Laura en 1949. Ils ont Marie Laure en 1950, Béatrice en 1951 puis Philippe. En 1949, il fait des émissions radio pour le Canada. Vers 1955 il fait les chevaux à la télé. En 1959 il entre dans l'équipe du JT qu'il présente de 1970 à 1981. En 7194, deux autres chaines apparaissent. Il fait Intervilles de 1963 à 1989.

Références 

Autobiographie française
Livre paru en 1989